Mołczany – nieoficjalny przysiółek wsi Dołhobyczów w Polsce położony w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów.
 Mołczany – wieś na Ukrainie w rejonie żmeryńskim obwodu winnickiego.
Mołczany – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.